Hillairet est un patronyme porté notamment par :

 André Hillairet (1857-1926), ingénieur français spécialiste de l'électricité ;
 Brice Hillairet (1983-), acteur et metteur en scène français ;
 Jacques Hillairet (1886-1984), historien français.